Майкл Джеймс Ми́лбери (, род. 17 июня 1952 года) — американский хоккеист, тренер, менеджер и спортивный комментатор.

Биография 
Милбери учился в Колгейтском университете и играл защитником за местную хоккейную команду. Он не проходил драфта, но попал в систему «Бостон Брюинз» и начал играть за их фарм-клуб в АХЛ «Рочестер Американс». Милбери также вошёл в состав сборной США на кубке Канады 1976 года.

В сезоне 1975-1976 годов Милбери дебютировал в НХЛ в составе «Брюинз» и провёл 11 матчей в плей-офф. В следующих двух сезонах он уже был основным защитником, а команда под руководством другого будущего телекомментатора  дважды подряд дошла до финала кубка Стэнли, оба раза проиграв «Монреаль Канадиенс». Игровую карьеру Милбери завершил в 1987 году. За двенадцать сезонов, которые он провёл в «Брюинз», команда только раз не вышла в плей-офф. Милбери был защитником оборонительного плана, предпочитавшим силовой хоккей. Дважды он набирал более 200 штрафных минут за сезон, ещё шесть раз – более ста. Милбери выступал представителем «Брюинз» в Ассоциации игроков национальной хоккейной лиги.

После окончания карьеры Милбери работал тренером команды АХЛ «Мэн Мэринерз». В 1988 году получил приз лучшему тренеру сезона в АХЛ (Луис Эй-Ар Пьери Мемориал Эворд; наряду с Джоном Пэддоком из «Херши Берс»). В 1989 году Милбери был назначен тренером «Бостона». Он дважды выиграл Дивизион Адамса и вывел команду в финал кубка Стэнли 1990 года.

В 1994 году Милбери начал работать телевизионным аналитиком на ESPN. Он вернулся на клубную работу в 1995 году, когда «Нью-Йорк Айлендерс» наняли его генеральным менеджером. Милбери занимал эту должность до 2006 года и несколько раз брал на себя обязанности главного тренера. В первые несколько сезонов «Айлендерс» были в числе аутсайдеров лиги. В 2000 году у команды сменились владельцы, и Милбери получил возможность оперировать крупным бюджетом. Однако финансовые вливания не позволили добиться чего-то большего, чем три выхода в плей-офф с вылетом в первом раунде. Работа Милбери в «Айлендерс» стала притчей во языцех из-за ряда неудачных кадровых решений, как то: обмен Роберто Люонго и Олли Йокинена на Олега Квашу и Марка Пэрриша, выбор под общим первым номером драфта 2000 года вратаря Рика Дипьетро и приобретение в 2001 году Алексея Яшина, за которого «Оттава Сенаторз» получили Здено Хару и второй общий пик драфта 2001 года (Джейсон Спецца) и с которым был подписан огромный контракт на 10 лет стоимостью 87,5 млн долларов. В 2006 году Милбери перешёл на другую должность в холдинге владельца команды Чарльза Вонга.

С 2007 года Милбери работает хоккейным комментатором и аналитиком. В сезоне 2007-2008 годов он комментировал на New England Sports Network, NBC Sports и The Sports Network. С 2008 года он работает в программах NHL on NBC (канал NBC) и Hockey Night in Canada (CBC Sports, с 2014 года – Rogers Communications).

Статистика выступлений

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Биография на Legends of Hockey

Хоккеисты США
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Тренеры «Бостон Брюинз»
Тренеры «Нью-Йорк Айлендерс»
Хоккейные тренеры США
Спортивные телекомментаторы
Выпускники Колгейтского университета